João de Mascarenhas, 1.º Marquês de Fronteira (1633-1681);
 João de Mascarenhas, 3.º Marquês de Fronteira (1679-1737).

Desambiguação